WAMI ou Wami peut faire référence à :
 le Wami, cours d'eau de Tanzanie ;
 un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 , station de télévision du réseau UniMás couvrant les villes de Miami et Fort Lauderdale, en Floride ;
 , station de radio (102,3 FM) basée à Opp, dans l'Alabama ;
 , station de radio (860 AM) basée à Opp, dans l'Alabama.